Димитър Донев (Андонов) Петров е български зограф от Македония.

Биография 

Роден е в 1856 година в мияшката паланка Гари, Дебърско, Македония в семейството на зографа Андон Петров. Произхожда от зографския род Ангелкови. Работи заедно с баща си, чичо си Спас и братята си Георги Донев и Нестор Донев из Прилепско, Кавадарско и Мариово.

Димитър Донев, Георги Донев и Евтим Спасов са автори на живописта във „Възнесение Господне“ в Долнени.

Около 1919 година Кръстьо Николов заедно със сина си Рафаил и Димитър Донев творят в църквата „Свети Атанасий“ в Радиовце. Димитър Донев рисува иконите и стенописите в църквата „Св. св. Петър и Павел“ в село Мешевище. В 1927 година с брат си Георги изписват църквата „Свети Илия“ в Лактине.

Умира в 1934 година. Синът му Илия Димитров Донев също е образописец. Заедно с братовчед си Андон (Доне) Георгиев Донев в 1938 година те изрисуват стенописите в църквата „Свети Димитър“ в Атища и в други села в Кичевско. По-късно Илия Донев се преселва в Шумен, където започва да се занимава със сладкарство.

Родословие

Бележки 

Ангелкови (гарчани)
Български творци от Македония
Български иконописци
Представители на Дебърската художествена школа
Български имигранти от Македония в Шумен